Recht van antwoord (televisieprogramma), een voormalig televisieprogramma op VTM
 Recht van antwoord (journalistiek), een vorm van journalistieke rectificatie